Шок — фильм нуар 1946 года американского режиссёра Альфреда Веркера, вышедший на экраны в 1946 году.
 Шок (Shock) — фильм 1977 года режиссёра Марио Бавы.
 Шок — кинофильм 1982 года. Экранизация романа Жан-Патрика Маншетта «Позиция для лежачего стрелка».
 Шок — фильм-драма режиссёра Майкла Лофлина. Великобритания, 1986 год.
 Шок — советский художественный кинофильм 1989 года. Режиссёр — Эльёр Ишмухамедов, производство «Узбекфильм» См. также 
 Лечение шоком (фильм)